Gieschen ist der Nachname folgender Personen:

 Heinrich Gieschen (1843–1896), Hamburger Rechtsanwalt und Politiker (MdR)
 Melanie Gieschen  (* 1971),  deutsche Dramatikerin